Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in der Republik Kongo:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Quellen und Anmerkungen 

!Kongo, Republik, Berge
!
Kongo, Republik, Berge